La Jarosa är en reservoar i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. La Jarosa ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är Cabeza Lijar,  meter över havet,  km nordväst om La Jarosa. Trakten runt La Jarosa består till största delen av jordbruksmark. Den sträcker sig 0,8 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,8 kilometer i öst-västlig riktning.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Insjöar i regionen Madrid
Insjöar i Spanien större än 10 kvadratkilometer